Весёлое — топоним:

Белоруссия 
 Весёлое — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Весёлое — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Весёлое — посёлок в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Весёлое — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Весёлое — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Весёлое — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2010.
 Весёлое — название села Шатырбай в Саркандском районе Алма-Атинской области до 04.05.1993.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Весёлое — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Весёлое — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Весёлое — село в Серышевском районе Амурской области.
 Весёлое — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Весёлое — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Весёлое — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Весёлое — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Весёлое — село в Тасеевском районе Красноярского края.
 Весёлое — село в Глушковском районе Курской области.
 Весёлое — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Весёлое — село в Моздокском районе Северной Осетии.
 Весёлое — село в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Весёлое — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Весёлое — село в Чаинском районе Томской области.
Весёлое — до 1963 года название села Свободное в Заветинском районе Ростовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Весёлое — село в Джанкойском районе.
 Весёлое — исчезнувшее село в Первомайском районе.
 Весёлое — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
 Весёлое — село в Симферопольском районе.
 Весёлое — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.
 Весёлое — заброшенный военный аэродром на окраине п. Вольное.
 Весёлое — исчезнувший посёлок в городском округе Ялта.

Украина 
Волынская область
 Весёлое — село в Луцком районе.

Днепропетровская область
 Весёлое — село в Криворожском районе.
 Весёлое — село в Криничанском районе.
 Весёлое — село в Магдалиновском районе.
 Весёлое — село в Межевском районе, Межевский поселковый совет.
 Весёлое — село в Межевском районе, Веселовский сельский совет.
 Весёлое — село в Никопольском районе.
 Весёлое — село в Новомосковском районе (до 2016 года — Радсело).
 Весёлое — село в Павлоградском районе.
 Весёлое — село в Синельниковском районе, Дибровский сельский совет.
 Весёлое — село в Синельниковском районе, Раевский сельский совет.

Донецкая область
 Весёлое — село в Бахмутском районе.
 Весёлое — село в Великоновосёлковском районе.
 Весёлое — село в Волновахском районе.
 Весёлое — село в Добропольском районе.
 Весёлое — село в Покровском районе.
 Весёлое — село в Никольском районе.
 Весёлое — село в Новоазовском районе.
 Весёлое — село в Старобешевском районе.
 Весёлое — село в Шахтёрском районе.
 Весёлое — село в Ясиноватском районе, Красногоровский сельский совет.
 Весёлое — село в Ясиноватском районе, Спартаковский сельский совет.

Житомирская область
 Весёлое — село в Пулинском районе.

Запорожская область
 Весёлое — посёлок городского типа в Весёловском районе.
 Весёлое — село в Весёловском районе.
 Весёлое — село в Гуляйпольском районе.
 Весёлое — село в Запорожском районе.
 Весёлое — село в Ореховском районе.
 Весёлое — село в Токмакском районе.
Весёлое — с 1945 по 1967 года название села Соловьёвка в Михайловском районе.

Киевская область
 Весёлое — село в Переяслав-Хмельницком районе.
 Весёлое — село в Ставищенском районе.

Кировоградская область
 Весёлое — село в Александрийском районе.
 Весёлое — село в Александровском районе.
 Весёлое — село в Маловисковском районе.
 Весёлое — село в Новгородковском районе.

Луганская область
 Весёлое — село в Марковском районе.
 Весёлое — село в Старобельском районе.

Николаевская область
 Весёлое — село в Березнеговатском районе.
 Весёлое — село в Доманёвском районе.
 Весёлое — село в Новоодесском районе.

Одесская область
 Весёлое — село в Белгород-Днестровском районе.
 Весёлое — село в Березовском районе.
 Весёлое — село в Николаевском районе.
 Весёлое — село в Раздельнянском районе.
 Весёлое — село в Татарбунарском районе.

Полтавская область
 Весёлое — село в Гадячском районе.
 Весёлое — село в Лохвицком районе.
 Весёлое — село в Миргородском районе.

Ровненская область
 Весёлое — село в Радивиловском районе.

Сумская область
 Весёлое — село в Белопольском районе.
 Весёлое — село в Великописаревском районе.
 Весёлое — село в Краснопольском районе.
 Весёлое — село в Липоводолинском районе.
 Весёлое — село в Путивльском районе.

Харьковская область
 Весёлое — посёлок в Балаклейском районе.
 Весёлое — село в Барвенковском районе.
 Весёлое — село в Близнюковском районе.
 Весёлое — село в Великобурлукском районе, Андреевский сельсовет, в 2012 году снято с учёта.
 Весёлое — село в Великобурлукском районе, Шиповатский сельсовет.
 Весёлое — село в Лозовском районе, Смирновский сельский совет.
 Весёлое — село в Лозовском районе, Яковлевский сельский совет.
 Весёлое — село в Первомайском районе.
 Весёлое — село в Харьковском районе.
 Весёлое — село в Шевченковском районе, село ликвидировано.

Херсонская область
 Весёлое — село в Бериславском районе.
 Весёлое — село в Великоалександровском районе.
 Весёлое — село в Великолепетихском районе.

Хмельницкая область
 Весёлое — село в Староконстантиновском районе.

Черниговская область
 Весёлое — посёлок в Бахмачском районе.
 Весёлое — село в Бахмачском районе.
 Весёлое — село в Куликовском районе.
 Весёлое — село в Менском районе.
 Весёлое — село в Новгород-Северском районе, ликвидировано в 2006 году.
 Весёлое — село в Носовском районе.

Разное 
 Весёлое — озеро в Ленинградской области.
 Весёлое — станция Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 

 Весёлое Второе
 Весёлое Поле
 Весёлый
 Весёлая